Most steht für:

 Most (Getränk), durch Keltern gewonnener Fruchtsaft
 Apfelwein in Süddeutschland, der Schweiz und Teilen von Österreich 
 Most (Schokolade), deutscher Hersteller und Einzelhändler von Schokolade
 Móst, niedersorbischer Name der Gemeinde Heinersbrück im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Most (Tschechien) (deutsch Brüx), Stadt in der Tschechischen Republik
 Most (Film), tschechischer Kurzfilm aus dem Jahr 2003
 Most (Fernsehserie), russische Fernsehserie, seit 2018, Remake von Die Brücke – Transit in den Tod
 The Most, eine kanadische Musikgruppe
 TV Most, serbischer Fernsehsender

Personen:
 Abe Most (1920–2002), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist
 Adolf Most (* 1926), deutscher Lehrer, Buchautor und ehrenamtlicher Bürgermeister von Tennenlohe
 Anneliese Most (1912–1982), deutsche Politikerin
 Bruno Most (* 1962), deutscher Generalarzt
 Don Most (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Eckhard Most (* 1943), deutscher Mediziner
 Edgar Most (1940–2015), deutscher Bankmanager
 Glenn W. Most (* 1952), US-amerikanischer Altphilologe
 Johann Most (1846–1906), deutscher Politiker und Redakteur
 Karl Most (1879–nach 1949), deutscher Politiker (Ost-CDU), MdL Sachsen-Anhalt
 Ludwig Most (1807–1883), pommerscher Maler des Biedermeiers
 Mickie Most (1938–2003; eigentlich Michael Peter Hayes), englischer Musikproduzent und -verleger

 Sam Most (1930–2013), US-amerikanischer Flötist und Tenor-Saxophonist

MOST steht als Abkürzung  für:
 Mine Countermeasure Vessels Operational Sea Training, belgisch-niederländischer Minensucherlehrgang
 MOST-Bus (Media Oriented Systems Transport), Netzwerk für Multimediadaten
 MOST (Satellit) (Microvariability & Oscillations of Stars oder Microvariabilité & Oscillations Stellaires), kanadisches Weltraumteleskop
 Most nezavisnih lista, kroatische Partei

Siehe auch:
 Gora Most

Abkürzung